Central Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Central Township (Barton County, Missouri)
 Central Township (Franklin County, Missouri)
 Central Township (Illinois)
 Central Township (Jefferson County, Missouri)
 Central Township (Knox County, Nebraska)
 Central Township (Madison County, Missouri)
 Central Township (Merrick County, Nebraska)
 Central Township (North Dakota)
 Central Township (Perry County, Missouri)